Marek Rocki – ekonomista, senator VI i VII kadencji
 Piotr Rocki – piłkarz
Polskie nazwiska